Achamer ist der Familienname folgender Personen:
 Humbert Achamer-Pifrader (1900–1945), deutscher SS-Oberführer
 Johann Achamer (1650–1712), österreichischer Glockengießer
 Sebastian Achamer (1623–1694), österreichischer Orgelbauer

Siehe auch:
 Achammer